Obsjtina Grmen (bulgariska: Община Гърмен) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Blagoevgrad, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Grmen delas in i:
 Gorno Drjanovo
 Debren
 Dolno Drjanovo
 Dbnitsa
 Krusjevo
 Ognjanovo
 Oresje
 Osikovo
 Ribnovo
 Skrebatno
 Chvostiane

Följande samhällen finns i Obsjtina Grmen:

 Grmen
 Gorno Dryanovo
 Oreshe
 Baldevo

I omgivningarna runt Obsjtina Grmen växer i huvudsak blandskog. Runt Obsjtina Grmen är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Kommuner i Bulgarien